Амренов — фамилия; имеет женскую форму Амренова.
 Амренов, Рышат Бабаевич (род. 1959) — Герой Труда Казахстана, механик разреза «Восточный» АО «Евроазиатская энергетическая корпорация».
 Амренов, Талгат (род. 1988) — казахстанский дзюдоист, бронзовый призёр чемпионата Казахстана.